Wang Thong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phitsanulok, Thailanda, cu o populație de 119.103 locuitori și o suprafață de 1.687,05 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 166 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Phitsanulok